Уильям III де Перси (; ок. 1191/1193 — незадолго до 28 июля 1245) — английский аристократ, 6-й феодальный барон Перси из Топклифа с 1244 года, сын Генри де Перси и Изабеллы де Брюс.

Биография 
Уильям был старшим из двух сыновей Генри де Перси, рано умершего сына Жоселина Лувенского и Агнес де Перси, и Изабеллы де Брюс, дочери Адама II де Брюса из Скелтона. Он родился около 1191/1193 года. Поскольку отец Уильяма, умерший до 1198 года Генри де Перси, был старшим сыном Агнес де Перси, владевшей обширными владениями в Йоркшире, Линкольншире и Хэмпшире, Уильям считался наследником этих земель. Не позднее 1200 года опекуном Уильяма стал , юстициарий Англии, пользовавшийся расположением короля Иоанна Безземельного.

Между 1202 и 1204 годами умерла Агнес де Перси. Пользуясь малолетством Уильяма, его дядя, Ричард де Перси, потребовал себе владения матери, вероятно, используя прецедент получения английской короны Иоанном Безземельным в обход прав малолетнего племянника. Около 1204 года умерла ещё и Матильда Перси, бездетная сестра Агнес, завещавшая половину своих владений Ричарду де Перси. Ей удалось заключить с сестрой соглашение о том, что владения Перси должны остаться неразделёнными. Возник спор о наследовании земель Матильды, но в результате достигнутого компромисса большую часть её владений унаследовал Уильям.

Уильям достиг совершеннолетия между 1212 и 1214 годами, после чего он предъявил права и на остальные владения, которыми владел Ричард. Юридический спор о наследстве Перси продолжался до 1244 года, когда Ричард умер. Его единственный сын, Генри, вероятно, был незаконнорождённым, поскольку не претендовал на отцовское наследство.

В 1214 году Уильям участвовал в королевском походе в Пуату. Позже Матвей Парижский упоминает Уильяма в качестве одного из сторонников 25 баронов, заставивших Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей, однако не существует никаких доказательств, что Уильям поддерживал восставших против короля баронов. В начавшейся после отказа Иоанна Безземельного от подписанной им хартии гражданской войне Уильям оказался в числе сторонников короля, о чём свидетельствует передача ему в мае 1216 года владений Ричарда де Перси, одного из лидеров восставших баронов. Однако после заключения мира во время малолетства Генриха III это пожалование было отменено, и земли вернулись к Ричарду.

В 1221 году Уильям служил Генриху III во время кампании против . Позже он участвовал в других королевских кампаниях, хотя в 1242 году заплатил 100 фунтов, чтобы не участвовать в Пуатевинской кампании.

Уильям известен как щедрый благотворитель церкви. Он подарил аббатству Соли манор и лес Гисбёрн. Также он делал дарения больнице Сандона, женскому монастырю в , , монастырям  и .

Первая жена Уильяма, Джоан де Брюэр, была одной из дочерей его опекуна, Уильяма Брюэра. От этого брака родилось 5 дочерей, между которыми после смерти матери в 1233 году была разделена пятая часть наследства Брюэров. После смерти первой жены Уильям женился вторично — на Эллен де Бэллиол, от этого брака известно 6 или 7 сыновей и 1 дочь.

Уильям умер незадолго до 28 июля 1245 года. Его тело похоронили в аббатстве Соли в Йоркшире, а сердце — рядом с первой женой, Джоан, в больнице Сандона (Суссекс).

Наследовал Уильяму Генри де Перси, его старший сын от второго брака.

Брак и дети 
1-я жена: Джоан де Брюэр (ум. до 12 июня 1233), дочь юстициария Англии  и Беатрис. Дети:
 Джоан де Перси
 Агнес де Перси (ум. после 1276); муж: Эсташ де Бэллиол (ум. после сентября 1262)
 Алиса де Перси; муж: Ральф Бирмингем
 Анастасия де Перси; муж: Ральф Фиц-Ранульф (ум. 31 марта 1258), барон Мидлэма
 Ne де Перси

2-я жена: с ок. 1233/1235 Эллен де Бэллиол (ум. незадолго до 22 ноября 1281), наследница Далтона (Дарем), дочь Ингельрана де Бэллиола. Дети:
 Генри де Перси (ок. 1235 — 29 августа 1272), 7-й феодальный барон Перси из Топклифа
 Уолтер де Перси (ум. ок. 1274)
 Уильям де Перси из Далтон Перси
 Инграм де Перси из Далтон Перси
 Алан де Перси
 Джосселин де Перси
 Алиса де Перси

В поздних генеалогиях упоминается ещё один сын от второго брака — Джеффри.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

2-й род Перси
06
Правители Европы XIII века
Английские феодальные бароны XIII века